UKW steht für:
 Ultrakurzwelle
 Umkehrwalze, siehe Reflektor (Kryptologie)
 eine Band der Neuen Deutschen Welle, siehe UKW (Band)
 Universitätsklinikum Würzburg
 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, siehe Kazimierz-Wielki-Universität Bydgoszcz
 Kleinbahn Unna–Kamen–Werne, ehemaliger Straßenbahnbetrieb im östlichen Ruhrgebiet
 Lviv Airlines (ICAO-Code), ehemalige ukrainische Fluggesellschaft

ukw steht für:
 Ukwuani-aboh-ndoni (ISO-639-3-Code), eine der Igbo-Sprachen

Siehe auch:

UKW